Edirne har flere betydninger:

 Edirne (provins) — en provins i Tyrkiet
 Edirne (by) — hovedstaden i provinsen Edirne i Tyrkiet